Erich Ebstein – medico e scrittore tedesco
 Katja Ebstein – cantante e cabarettista tedesca
 Wilhelm Ebstein – medico tedesco